Perrone är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Elisabetta Perrone 
 Felipe Perrone
 Giovanni Perrone
 Lluka Perone

Italienska efternamn